Le gradualisme peut faire référence :
 en biologie, au , théorie néo-darwinienne selon laquelle les espèces évoluent lentement par micro-mutations successives, s'opposant à la théorie saltationniste de l’évolution ;
 en politique et en économie, à une conception du changement et de l'application des réformes par le biais d'une évolution continue. Le gradualisme . L'approche gradualiste se définit par opposition à la rupture et à la logique révolutionnaire, comme à celle de  ;
en management, à un processus de prise de décision reposant sur l'intervention et la participation de chacun des acteurs concernés, plutôt qu'à une décision imposée par le haut.
Dans le bouddhisme à l'atteinte progressive de l'éveil. Voir l'article « Illumination subite ».

Voir aussi 
 Incrémentalisme

Notes et références